Георг Симон Клюгель (; 19 августа 1739, Гамбург — 4 августа 1812, Галле) — немецкий  и ; почётный член Петербургской Академии наук (1794).

Биография 
С 1766 был профессором математики в Гельмштедтском университете, с 1788 — в Галльском университете. Основные труды по геометрии и тригонометрии. Ввёл термины «средняя геометрическая» (1808) и «тригонометрические функции» (1770).

Работы 
Напечатал:
 «» (3 изд., 6 т., Берлин, 1782—1806; продолжена Штейном, Берлин, 1816, 7 т.);
 «» (Берлин, 1793; 6 изд., 1819);
 «» (2 изд., Лейпциг, 1791 — в сотрудничестве с разными лицами);
 «» (3 т., Лейпциг, 1803—1808; т. 4 обработал Моллвейде, т. 5 — Грунерт, 1823—1831; 2 дополнит. тома Грунерт, Лейпциг, 1833—1836).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография 
 Портрет.

Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук